Смо́льский () — белорусская фамилия. Известные носители:

* Смольский, Антон Андреевич (род. 1996) — белорусский биатлонист.
 Смольский, Бронислав Сильвестрович (1909—2005) — белорусский музыковед, заслуженный деятель искусств БССР (1979).
 Смольский, Виктор Дмитриевич (род. 1969) — советский и белорусский музыкант-мультиинструменталист и композитор.
 Смольский, Дмитрий Брониславович (1937—2017) — советский и белорусский композитор, музыкальный педагог.
 Смольский, Николай Владиславович (1905—1976) — советский ботаник.
 Смольский, Павел Александрович (1931—1987) — советский партийный и государственный деятель.
 Смольский, Ричард Болеславович (род. 1946) — советский и белорусский театровед, педагог.
 Смольский, Сергей Михайлович (1946—2020) — советский и российский учёный.
 Смольский, Роман Евгеньевич (род. 1995) — российский пловец-марафонец.

Примечания